Бурлак, Иван:

 Бурлак, Иван Емельянович (1909—1994) — Герой Советского Союза.
 Бурлак, Иван Павлович (1893—1964) — советский оперный певец (баритон), народный артист РСФСР (1951).